Кросандра (Crossandra Salisb.) — рослина з родини акантових. Рід зростає в Африці й на півдні Азії.

Напівчагарничок з цупким блискучим листям і яскравими квітами, до 50 см висотою. Останнім часом поширений у культурі в багатьох країнах.

У природі зустрічається понад 50 видів кросандри, але в кімнатних умовах в основному вирощуються численні сорти кросандри воронковидої (Crossandra infundibuliformis) з яскравими ошатними квітками — жовтими, червоними, червоно-рожевими, жовтогарячими.

Нерідко утримують у неволі як кімнатну рослину. Вид є вибагливим до умов утримання в штучних умовах. Вологолюбний, світлолюбний кущ.

Розмножують його черенкуванням привершинних гілочок.
Для посиленого цвітіння (формування більшої кількості квіток) потрібно прищипувати вершинки гілочок.

Види

Джерела 
 Кросандра — Красуня з Цейлону
 Кросандра / Crossandra Salisb.
 Кроссандра. Уход и выращивание Кроссандры (Энциклопедия комнатных растений)

Посилання  
 
 

Акантові
Роди квіткових
Флора Шрі-Ланки